Sea Shepherd steht für:

* Sea Shepherd Global, Meeresschutzorganisation (international)
 Sea Shepherd Conservation Society, Meeresschutzorganisationen (USA)